GRC, sigle composé des trois lettres G, R et C, peut faire référence à :
 Gendarmerie royale du Canada, le corps de police fédérale du Canada ;
 gestion de la relation client, ensemble des outils et techniques destinés à capter, traiter, analyser les informations relatives aux clients et aux prospects ;
 Glassfibre reinforced concrete
 Governance, risk and compliance ;

GRC est un code qui peut signifier :
 Grèce en tant que pays :
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;

grc est un code qui peut signifier :
 grec ancien, selon la norme ISO 639 des codes de langues.

Code